Linked Open Government Data ist das angelsächsische Synonym für vernetzte offene Verwaltungsdaten, also jene Datenbestände des öffentlichen Sektors, die im Interesse der Allgemeinheit ohne jedwede Einschränkung frei zugänglich gemacht und über das World Wide Web miteinander vernetzt sind.

Idee vernetzter offener Verwaltungsdaten 
Vernetzte offene Verwaltungsdaten sind jene Datenbestände des öffentlichen Sektors, die von Staat und Verwaltung im Interesse der Allgemeinheit ohne jedwede Einschränkung zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur freien Weiterverwendung frei zugänglich gemacht und über das World Wide Web miteinander vernetzt sind. Ein Beispiel für einen Standard unter der Nutzung dieser Prinzipien ist Akoma Ntoso, auf dessen Grundlage in Deutschland offene, maschinenlesbare, vernetzte und adressierbare Rechtsetzungs- und Parlamentsdokumente veröffentlicht werden sollen.

Linked Open Government Data 
Die Vernetzung dieser Datenbestände über das World Wide Web ermöglicht es, Daten des öffentlichen Sektors über Domänen und Organisationsgrenzen hinweg zu nutzen. In der aktuellen Darstellung der „Linked Open Data Cloud“ werden die bereits vernetzten offenen Datenbestände des öffentlichen Sektors mit türkiser Farbe visualisiert. Dies umschließt beispielsweise ausgewählte Datenbestände von Eurostat, der NASA (NASA Data Incubator) und vieler britischer Behörden. Tim Berners-Lee legt im Rahmen seiner Tätigkeiten für die britische Regierung großen Wert darauf, dass die veröffentlichten Datenbestände der Verwaltung über das World Wide Web miteinander vernetzt werden.

Quelle 
 Jörn von Lucke und Christian P. Geiger: „Open Government Data - Frei verfügbare Daten des öffentlichen Sektors“ - Gutachten zur T-City Friedrichshafen (PDF-Datei; 500 kB)

Literatur 
 Christian Philipp Geiger, Jörn von Lucke: Open Government and (Linked) (Open) (Government) (Data), in JeDEM – eJournal of eDemocracy and Open Government, Band 4, Heft 2, Krems 2012, S. 265–278. Open Access Version.
 Sören Auer: Perspektiven des Einsatzes von Linked Data im e-Government, 2. Leipziger Semantic Web Day, Universität Leipzig, Leipzig 2010. PDF.

Einzelnachweise 

Informationssystem
Open Access
E-Government